Первый дивизион Мальты 1934/1935 () — 24-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1934/1935
Мальта
Мальта
1934 год на Мальте
1935 год на Мальте